Glavni članak: Festival igranog filma u Puli

Popis pobjednika
Sljedeći popis navodi osvajače Zlatne arene za glazbu na Festivalu igranog filma u Puli.

Za vrijeme socijalističke Jugoslavije (1955. – 1990.)

Za samostalne Hrvatske (1992.–danas)

Najnagrađivaniji autori glazbe u ovoj kategoriji (1954.-danas)

Zanimljivosti 

 Tamara Obrovac je prva žena koja je osvojila Zlatnu arenu u ovoj kategoriji. Osvojila ju je 2006. godine za glazbu u filmu "Što je muškarac bez brkova?". 
 34 godine je najveći raspon između prve i zadnje osvojene Zlatne arene za pojedinca u ovoj kategoriji. Rekord drži Alfi Kabiljo koji je prvu Zlatnu arenu osvojio 1976., a posljednju 2010. godine.
 U 65 godina koliko se dodjeljuje Zlatna arena u ovoj kategoriji samo su je dvaput dobile žene. To su Tamara Obrovac (2006.) i Ivanka Mazurkijević (2012.)

Izvori

Vanjske poveznice 

Web arhiv 1954–2010 na službenim stranicama Festivala igranog filma u Puli 

 Pulski filmski festival